Бабары́ка — русское полное прозвищное мужское личное имя (фонетический вариант имени Боборыка) и украинская фамилия, образованная от прозвищного имени.

Фамилия 
 Бабарыка, Александр Валерьевич (род. 1984) — украинский легкоатлет, марафонец.
 Бабарыка, Владимир Николаевич (1949—2003) — советский боксёр.
 Бабарыка, Иван Валерьевич (род. 1982) — украинский легкоатлет, марафонец.

См. также 
 Бабарико, Виктор Дмитриевич (; род. 1963) — белорусский банкир и политик.